wyprysk kontaktowy alergiczny
 wyprysk kontaktowy niealergiczny